Skive IK is een Deense voetbalclub uit Skive, een plaats in de regio Midden-Jutland. Al in 1901 werd de voetbalvereniging opgericht, wiens kleuren geel-blauw zijn. De vereniging kent een lange historie in de 1. Division, het tweede niveau. De laatste jaren schommelt de club tussen het tweede (1. division) en het derde (2. division) niveau.

Eindklasseringen

|}

Externe link 
 Officiële website

Deense voetbalclub
Sport in Skive